Людина майбутнього — американський комедійний фантастичний телесеріал 2017—2020.
 Людина майбутнього — американська драматична стрічка  року режисера Нобла Джонса